Делурень () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Поноареле.
 Делурень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Валя-Маре.
 Делурень () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Урменіш.
 Делурень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стойлешть.
 Делурень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Іонешть.